

Architettura 
 Villa Marioni Pullè – villa di Chievo, in provincia di Verona

Persone 
 Bruno Marioni – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino
 Giuseppe Marioni – funzionario e politico italiano
 Roberto Calai Marioni – vescovo cattolico e benefattore italiano